Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Capitale-Nationale

Baie-Saint-Paul

Baie-Sainte-Catherine

Beaupré
 

Élections partielles au poste de maire et de conseiller #6.
 Nécessaire en raison de la démission du maire Michel Paré en  pour raisons personnelles.

Boischatel

Cap-Santé

Château-Richer

Clermont

Deschambault-Grondines

Donnacona
 

Élection partielle au poste de maire le .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Sylvain Germain pour sa nomination au poste de directeur général de la ville.
 Élection de Jean-Claude Léveillée au poste de maire.

Fossambault-sur-le-Lac

L'Ancienne-Lorette

L'Ange-Gardien

L'Isle-aux-Coudres

La Malbaie

Lac-Beauport

Lac-Delage

Lac-Saint-Joseph

Lac-Sergent

Les Éboulements

Neuville

Notre-Dame-des-Monts

Petite-Rivière-Saint-François

Pont-Rouge

Portneuf

Québec

Rivière-à-Pierre

Saint-Aimé-des-Lacs

Saint-Alban

Saint-Augustin-de-Desmaures

Élection partielle au poste de maire le .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Marcel Corriveau pour causes médicales en .
 Élection de Sylvain Juneau au poste de maire.

Saint-Basile

Saint-Casimir

Élection partielle au poste de conseiller #6 en .
 Nécessaire en raison de la démission de la conseillère Stéphanie Dusablon.
 Élection de Raymond Beaudoin au poste de conseiller #6.

Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Saint-Gilbert

Saint-Hilarion

Saint-Irénée

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Joachim

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Marc-des-Carrières

Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Raymond

Saint-Siméon

Saint-Thuribe

Élection partielle au poste de maire et au poste de conseiller #1 et #3 en février-.
 Nécessaire en raison de la démission du maire Alain Fréchette en .
 Élection de Jacques Delisle au poste de maire  et de Guy Lachance au poste de conseiller #1 en

Saint-Tite-des-Caps

Saint-Ubalde

Saint-Urbain

Sainte-Anne-de-Beaupré

Sainte-Brigitte-de-Laval

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Sainte-Christine-d'Auvergne

Sainte-Famille

Sainte-Pétronille

Shannon

Stoneham-et-Tewkesbury

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Capitale-Nationale
 Résultat